

Patronyme 
 Éric Tabuchi, né en 1959, photographe français
 Kaneyoshi Tabuchi (1917-1997), photographe japonais
 Ryuji Tabuchi, né en 1973, footballeur japonais
 Yasse Tabuchi (1921-2009), peintre aquarelliste, lithographe et céramiste japonais
 Yukio Tabuchi (1905-1989), photographe japonais

Homophone 
 Antonio Tabucchi (1943-2012), écrivain italien

Homonymie de patronyme